Sultan – miasto w USA, w stanie Waszyngton
 Sultan – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Sultan – rzeka w USA, w stanie Waszyngton
 FV105 Sultan – brytyjski pojazd wojskowy
  – nazwa kilku brytyjskich okrętów